Argyle peut faire référence à :

Toponymie 

 une orthographe archaïque d'Argyll,

 Argyle, une localité du comté de Yarmouth en Nouvelle-Écosse,
 Argyle, une localité de la région des lacs Kawartha en Ontario,
 Argyle, une municipalité rurale, selon la liste des municipalités du Manitoba,

 Argyle, une localité du comté de Clinch en Géorgie,
 Argyle, une localité du comté de Winnebago dans l'Illinois,
 Argyle, une localité du comté de Penobscot dans le Maine,
 Argyle, une localité du comté de Sanilac dans le Michigan,
 Argyle, une localité du comté de Marshall dans le Minnesota,
 Argyle, une localité à cheval sur les comtés de Maries et d'Osage dans le Missouri,
 dans le comté de Washington dans l'État de New York :
 Argyle, une ville,
 Argyle, un village adjacent à la ville,
 Argyle, une localité du comté de Denton au Texas,
 dans le comté de Lafayette dans le Wisconsin :
 Argyle, une ville, 
 Argyle, un village adjacent à la ville,
 Township d'Argyle, un township dans le comté de Sanilac dans le Michigan,

 Aéroport international d'Argyle

Autres lieux :
 Argyle Street,
 Lac Argyle, un lac artificiel en Australie-Occidentale,

Patronyme 
 Michael Argyle (1925-2002), un psychologue social anglais,
 Pearl Argyle (1910-1947), danseuse de ballet et comédienne sud-africaine,
 Stanley Argyle (1867-1940), un homme politique australien,

Divers 
 Argyle (motif), un motif consistant en diamants en arrangement hexagonal,
 Argyle Secondary School, une école de Colombie Britannique au Canada,
 Argyle (CTA), une gare de la Chicago Transit Authority,
 Argyle, l'ancien nom de la gare de Mong Kok (MTR), située dans l'Argyle Street à Hong Kong,
 Argyle diamond mine, une mine de diamant en Australie occidentale,
 Plymouth Argyle F.C., une équipe de football anglaise.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme